Weber
Warner Bros.
WB Motorsports
23565 1994 WB
The WB Television Network

Desambiguações de siglas